Mob oder The Mob steht für:
 Mob, aufgewiegelte Volksmenge
 Die Spur führt zum Hafen (1951), US-amerikanischer Film von Robert Parrish
 Mob, alternativer Name für die Amerikanische Cosa Nostra
 Mob, Abkürzung für Mobilmachung im militärischen Sprachgebrauch
 Mob, Bezeichnung für verschiedene Jugendgruppen in Dresden in den 1930er Jahren

Musik:
 Mob 47, schwedische Hardcore-Punk-Band
 The Mob (Hardcore-Band), US-amerikanische Band (1980 bis 1991, ab 2011)
 The Mob (Hard-Rock-Band), US-amerikanische Supergroup (ab 2005), sowie ihr Debütalbum, The Mob (Album)

MOB, Mob oder mob steht als Abkürzung für:
 Main Operating Base, Stufe eines Militärstützpunkts außerhalb der Vereinigten Staaten
 Make or Buy, siehe Eigenfertigung oder Fremdbezug
 man over board bzw. Mann über Bord, siehe Mann-über-Bord-Manöver
 Martin-Opitz-Bibliothek in Herne
 MOB – Zeitschrift der Jungen, Schülerzeitschrift, herausgegeben durch Rudolf Braune u. a.
 Mobile (Bates Field), Flughafen von Mobile (Alabama) (IATA-Code)
 mobile object block in Computerspielen, siehe MMORPG-Jargon #M und Sprite (Computergrafik)
 Montreux-Berner Oberland-Bahn, Schweizer Bahnunternehmen
 MobileCoin, eine Kryptowährung

Siehe auch:

 MOPP
 MOP

MOB